Dave Phillips (né le  à Beverley au Royaume-Uni) est un  joueur professionnel britannique de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur britannique ayant participé à plusieurs compétitions internationales, il fit partie de l'organisation des Hull Stingrays durant plusieurs saisons avant de signer un contrat d'une saison avec les Belfast Giants en 2008-2009.

En 2009, il fut invité au camp d'entraînement des Blackhawks de Chicago de la Ligue nationale de hockey. N'offrant pas une assez bonne performance pour gagner sa place, il rejoint le camp des IceHogs de Rockford, club-école des Blackhawks dans la Ligue américaine de hockey. Il réussit se voir offrir un contrat. En 2010-2011, il passe une seconde saison en Amérique du Nord dans l'ECHL et la LAH. Il signe un contrat avec l'Adelaide Adrenaline pour la saison 2011 du championnat australien qui débute en avril.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 ||Kingston Crunch ||U16 English A ||14 ||7 ||12 ||19 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2002-2003 ||Kingston Crunch ||U16 English A ||14 ||11 ||9 ||20 ||91 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Kingston Predators ||U16 English A ||12 ||2 ||6 ||8 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Kingston Jets ||ENL ||17 ||3 ||4 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Kingston Predators ||U19 English A ||14 ||11 ||11 ||22 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Hull Stingrays ||FBNL ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Hull Stingrays ||Winter Cup ||11 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Hull Stingrays ||Crossover League ||13 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Hull Stingrays ||BNL ||30 ||1 ||4 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Hull Stingrays||ENPL Cup ||6 ||1 ||4 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Hull Stingrays||ENPL ||44 ||7 ||12 ||19 ||104 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2006-2007 ||Hull Stingrays||Challenge Cup ||6 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Hull Stingrays||EIHL ||49 ||3 ||6 ||9 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Hull Stingrays||EIHL ||54 ||2 ||13 ||15 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Belfast Giants ||EIHL ||54 ||7 ||18 ||25 ||69 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2009-2010 ||Walleye de Toledo ||ECHL ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||52 ||0 ||6 ||6 ||52 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan="2"|2010-2011 ||Walleye de Toledo ||ECHL ||31 ||2 ||3 ||5 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Gladiators de Gwinnett ||ECHL ||13 ||0 ||5 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2010-2011 ||Wolves de Chicago ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Monsters du lac Érié ||LAH ||11 ||0 ||3 ||3 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Adelaide Adrenaline ||AIHL ||6 ||4 ||1 ||5 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Coventry Blaze ||EIHL || 36|| 4|| 16|| 20|| 77||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||SønderjyskE Ishockey||Metal Ligaen|| 7|| 1|| 2|| 3|| 10|| 11||3 ||3 ||6 ||33
|-
|2012-2013 || Belfast Giants ||EIHL ||50 ||5 ||17 ||22 ||82 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2013-2014 || Belfast Giants ||EIHL ||47 || 2 || 3 || 5 || 112 || 4 || 0 || 1 || 1 || 14 	
|-
|2014-2015 || Belfast Giants ||EIHL ||49 || 4|| 17 || 21 || 101 || 4 || 0 || 0 ||0 || 0 
|-
|2015-2016 || Manchester Storm ||EIHL ||34 ||5 ||10 ||15 ||123 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Sheffield Steelers ||EIHL ||52 || 2 || 9 || 11 || 44  || 4 ||	0 ||0 || 0 || 4 
|-
|2017-2018 || Sheffield Steelers ||EIHL ||50 || 1 || 10 || 11 || 46 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 	
|-
|2018-2019 || Sheffield Steelers ||EIHL ||42 || 1 || 9 || 10 || 82 || 2 || 0 ||	1 || 1|| 0
|-
|2019-2020 || Sheffield Steelers ||EIHL ||49 ||3 ||11 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Dunaújvárosi Acélbikák || Erste Liga ||12 ||1 ||1 || 2 || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Sheffield Steelers ||EIHL ||16 ||0 ||7 ||7 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2021-2022 ||  Sheffield Steelers ||EIHL ||  ||

Internationales 

|2004 ||align="left"| - 18 ans ||align="left"| Championnat du monde - 18 ans Div. 2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 ||align="left"|  place Div. 2
|-
|2005 ||align="left"| Grande-Bretagne - 18 ans ||align="left"| Championnat du monde - 18 ans Div. 1 || 4 || 1 || 0 || 1 || 18 ||align="left"|  place Div. 1
|-
|2005 ||align="left"| Grande-Bretagne - 20 ans ||align="left"| Championnat du monde junior Div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 16 ||align="left"|  place Div. 1
|-
|2006 ||align="left"| Grande-Bretagne - 20 ans ||align="left"| Championnat du monde junior Div. II || 5 || 3 || 2 || 5 || 12 ||align="left"|  place Div. II
|-
|2007 ||align="left"| Grande-Bretagne - 20 ans ||align="left"| Championnat du monde junior Div. 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 22 ||align="left"|  place de Div. 1
|-
|2007 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde Div. I || 5 || 3 || 2 || 5 || 12 ||align="left"|  place de Div. I
|-
|2008 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde Div. 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 6 ||align="left"|  place de Div. I
|- 
|2009 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Qualification olympique || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"| 
|-
|2011 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde Div. I || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|  place de Div. I
|-
|2012 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde Div. IA || 5 || 0 || 1 || 1 || 10 ||align="left"|  place de Div. IA
|-
|2013 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde Div. IA || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"|  place de Div. IA
|-
|2014 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde Div. IB || 5 || 0 || 2 || 2 || 8 ||align="left"|  place de Div. IB
|-
|2015 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde Div. IB || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 ||align="left"|  place de Div. IB
|-
|2016 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde Div. IB || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|  place de Div. IB
|-
|2017 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde Div. IB || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 ||align="left"|  place de Div. IB
|-
|2018 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde Div. IA || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 ||align="left"|  place de Div. IA
|-
|2019 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 3 || 3 || 2 ||align="left"|  place 
|-
|2021 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 12 ||align="left"|  place

Notes et références 

Naissance en août 1987
Joueur anglais de hockey sur glace
Joueur international britannique de hockey sur glace
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Hull Stingrays
Joueur des Belfast Giants
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur du Coventry Blaze
Joueur du Manchester Storm
Joueur des Sheffield Steelers
Défenseur de hockey sur glace